"Sant'Abbondio" pode ser:

 Sant'Abbondio, comuna suíça do Ticino
 Sant'Abbondio (Itália), comuna italiana da Lombardia
 Serra Sant'Abbondio, comuna italiana do Marche

Desambiguações de topônimos